NGC 4308 (другие обозначения — UGC 7426, MCG 5-29-69, ZWG 158.88, PGC 40011) — эллиптическая галактика (E) в созвездии Волосы Вероники.

Этот объект входит в число перечисленных в оригинальной редакции «Нового общего каталога».

Примечания 

 

Эллиптические галактики
4308
Волосы Вероники (созвездие)